Коспейто () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Ча. Занимает площадь 144,9 км². Население — 5170 человек (на 2010 год).

Геральдический щит, представляющий муниципалитет, был официально утвержден 16 июня 1995 года.

В приходской церкви Санта-Мария-де-Муимента ежегодно 1 мая отмечается праздник Мутила-залиа, объявленный туристическим интересом Хунтой Галисии.

Население

Примечания 

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго